Pojem Zlatá má více významů:

název sídla
 Zlatá - obec v okrese Praha-Východ
 Zlatá (Kynšperk nad Ohří) - osada, část města Kynšperk nad Ohří
 Zlatá (vojenský újezd Boletice) - zaniklá osada v okrese Český Krumlov
 Zlatá Koruna - obec v okrese Český Krumlov

název ulice
 Zlatá (ulice v Praze) - ulice v Praze 1-Starém Městě
 Zlatá ulička – ulice na Pražském hradě v Praze 1-Hradčanech

barva
 zlatá barva

součást názvu
 Zlatá bula
 Zlatá malina
 Zlatá stezka
 Zlatá stoka